Angarozonium är ett släkte av mångfotingar. Angarozonium ingår i familjen koppardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koppardubbelfotingar
Angarozonium